Das Dameneinzel der US Open 1996 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Finale bestritten wie im Vorjahr Steffi Graf und Monica Seles. Graf gewann in zwei Sätzen; es war ihr fünfter Titel bei den US Open und ihr insgesamt 21. Grand-Slam-Erfolg.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1996